Buddy Rogers (1904-1999), acteur américain ;
 Buddy Rogers (1921-1992), lutteur professionnel américain.